Чарльз Грин:
 Грин, Чарльз (1785—1870) — британский воздухоплаватель XIX века, один из самых известных в своё время.
 Грин, Чарльз (1945—2022) — американский спринтер.